Назва кількох сел:

Курковичі — у Мінському районі Мінської області;

Курковичі — у Стародубському районі Брянської області.